Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) —  радиоактивных отходов в США. Представляет собой третье в мире лицензированное хранилище, имеющее разрешение на хранение отходов на сроках порядка 10 тысяч лет. Принимает отходы с высоким содержанием альфа-излучателей (трансурановые элементы) от военной и исследовательской атомной промышленности США. Стоимость проекта с учетом 25-35 лет эксплуатации оценивалась в 19 миллиардов долларов США.

Захоронение находится в 42 километрах от города Карлсбад, штат Нью-Мексико, в районе, известном как юго-восточный ядерный коридор Нью-Мексико. В этом районе находятся также обогатительный завод  и завод компании . Захоронение отходов производится в солевых образованиях  на глубине около 660 метров.

История 

Строительство WIPP началось в 1980 году. В марте 1999 года завод был введен в эксплуатацию и принял первую партию радиоактивных отходов из Лос-Аламосской национальной лаборатории. С тех пор WIPP принимает трансурановые отходы от девяти военных объектов США («Рокки Флэтс», лабораторий Лос-Аламос, Айдахо, Хэнфордского комплекса и других).

Подземное хранилище, расположенное на глубине около 660 метров состоит из восьми полей (панелей, подземных залов), каждое из которых состоит из семи отсеков (комнат). На 2014 год 5 из 8 панелей были заполнены и герметизированы. Общий объём хранения составляет около 180 тысяч м³. WIPP рассчитан для хранения отходов с общей активностью около 300 миллионов ГБк.

WIPP расположен в очень малонаселенном районе, средняя плотность населения в округе Эдди составляет 5 человек на квадратный километр.

В феврале 2014 года на территории завода произошел радиологический инцидент — один из контейнеров самопроизвольно раскрылся из-за экзотермической реакции, вызванной нарушением технологического процесса (неорганический сорбент был ошибочно заменен на органический).

С 1981 года Министерство энергетики США работает с лингвистами, археологами, антропологами, материаловедами, писателями-фантастами и футуристами, чтобы разработать систему предупреждения о ядерной опасности.

См. также 
 Юкка-Маунтин

Примечания

Литература 
 The Waste Isolation Pilot Plant: A Potential Solution for the Disposal of Transuranic Waste (1996), NAP

Ссылки 
 http://wipp.energy.gov
 http://www.atominfo.ru/archive_wipp.htm

Эдди (округ, Нью-Мексико)
Ядерная энергетика
Подземные сооружения США
Хранилища радиоактивных отходов
Экономика Нью-Мексико